Nick Jr.:

 Nick Jr. — телевизионный канал, создан в США, включает в эфирную сетку вещания передачи преимущественно для дошкольников.
 Nick Jr. — детский канал в российских эфирных, кабельных и спутниковых сетях.